Жуки́ () — село в Тахтауловском сельском совете Полтавского района Полтавской области Украины.

Код КОАТУУ — 5324085702. Население по переписи 2001 года составляло 1027 человек.

Географическое положение 

Село Жуки находится на одном из истоков реки Полузерье, примыкает к селу Тахтаулово, в 3-х км от города Полтава.

История 
Поселок основан казаком Иваном Яковичем Жученко, отцом Фёдора Жученко. В 1636-м в селении уже существовала церковь.

Известные жители и уроженцы 
 Самийло Величко — казацкий летописец.
 Плескач, Мария Тихоновна (1904—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Татьяна Устимовна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Трирог, Матрёна Никитовна (1926—2007) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература